Фронт (від ,  — лоб, чоло, передня (чолова) сторона):

У військовій справі:
 Фронт або лінія фронту — границя між супротивними військовими силами під час військового конфлікту, лінія розгортання збройних сил і їхнього зіткнення із противником. Фронт може бути місцевим або тактичним, або може простягатися на весь театр воєнних дій.
 Фронт — район (смуга, зона) території, на якій ведуться бойові дії (у поняттях фронт і тил)
 Фронт — сторона бойового порядку (оперативної побудови) військ, звернена до противника. При веденні бойових дій розрізняють фронти наступу, атаки, прориву, оборони і таке інше. Його ширина для підрозділів, частин, з'єднань і об'єднань залежить від отриманого бойового завдання, наявності сил і засобів, характеру місцевості й інших умов.
 Фронт — бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям, а машини — лобовою частиною.
 Фронт (військове об'єднання)  — оперативно-стратегічне військове об'єднання (у Червоній і Радянській армії, а також в Імперській армії Японії тощо).

В метеорології:
 Атмосферний фронт  — перехідна зона в тропосфері між суміжними повітряними масами з різними фізичними властивостями.
 Фронти кліматологічні  — середні положення основних атмосферних фронтів над земною поверхнею, розділяють суміжні області Землі з переважанням різних повітряних мас.
 Океанічний фронт  — перехідна зона або поверхня розділу між двома різними водними масами в океані.

В інших галузях:
 Фронт  — об'єднання політичних партій, профспілкових і інших організацій для боротьби за загальні цілі.
 Фронт хвилі  — геометричне місце точок, що мають в цей час однакову фазу коливань.
 Напірний фронт  — сукупність водопідпірних споруд, що сприймають натиск.
 Фронт прямокутного електричного імпульсу  — інтервал наростання імпульсу.
 Фронт горіння  — частина об’єкту де проходить процес горіння.
 Фронт гірничих робіт —Сумарна довжина очисних вибоїв
 Фронт очисних вибоїв — сумарна протяжність очисних вибоїв у крилі шахти, шахтопласті, на поверсі, ярусі. Іноді цим терміном називають сумарну лінію очисних вибоїв або лінію діючих очисних вибоїв шахти.
 Фронт — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.

Посилання 
 ФРОНТ